

Март 
 16 марта — Аббан, аббат Келл Аббана, святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Ас ибн Ваиль ас-Сахми, вождь племени Сахм и один из ярых противников пророка Мухаммеда.
 Вртанес Кертог, армянский летописец и богослов.
 Идваллон ап Лливарх, король Брихейниога (580—620).
 Марнан, епископ скоттов, святой.
 Мирин из Бангора, отшельник из Бангора-на-Ди, святой.
 Мирин из Пэйсли, святой игумен из Пейсли.
 Нехтон II, король пиктов (597—620).
 Чуло-хан Силиг-бег-шад, каган Восточно-тюркского каганата (619—620).

0620
Умершие в 620 году